De Axpo Super League 2008/09 was het 112e seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland. De competitie begon op 18 juli 2008 met het duel tussen BSC Young Boys en FC Basel (1-2), en eindigde op 20 mei 2009.

De twee nieuwkomers waren FC Vaduz (uit Liechtenstein en kampioen van de Swiss Challenge League) en AC Bellinzona (gepromoveerd via winst in play-offwedstrijden tegen FC St. Gallen).

FC Zürich troefde titelverdediger FC Basel af en won onder leiding van trainer-coach Bernard Challandes voor de twaalfde keer de Zwitserse landstitel.

In de 180 gespeelde wedstrijden werd in totaal 540 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,00 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

FC Luzern handhaaft in de Super League.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Zürich

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Zürich, die in het seizoen 2008/09 onder leiding van trainer-coach Bernard Challandes voor de twaalfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zwitserland werden.

Zie ook
Schweizer Cup 2008/09
Challenge League 2008/09
Zwitsers voetbalelftal in 2008
Zwitsers voetbalelftal in 2009

Externe links 
 Super league website
 Soccerway - Super League

2009
Competitievoetbal 2008/09